Мша́нка:

 Мшанки  — тип беспозвоночных животных.
 Мшанка () — род растений семейства Гвоздичные.
 Мшанка — река в Новгородской, Тверской и Ленинградской областях.
 Мшанка — река в Псковской, Ленинградской и Новгородской областях.
 Мшанка — узловая станция Павелецкого направления МЖД в Скопинском районе Рязанской области
 Мшанка — второе название д. Николаевка Михайловского района Рязанской области.

Населённые пункты 
 Мшанка — село в Скопинском районе Рязанской области, входит в состав Ильинского сельского поселения.
 Мшанка — посёлок в Скопинском районе Рязанской области, входит в состав Павелецкого городского поселения.